Castrodeza kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castrodeza (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Castrodeza (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar